Gandanameno är ett släkte av spindlar. Gandanameno ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Gandanameno